Prescott lehetséges jelentései:

Személyek 
 Prescott Bush – politikus, bankár
 Samuel Prescott Bush – gyártulajdonos
 Samuel Prescott Hildreth – pszichológus, történész, tudós
 James Prescott Joule – fizikus
 Dak Prescott – amerikaifutball-játékos

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Prescott (Arizona)
 Prescott (Arkansas)
 Prescott (Indiana)
 Prescott (Iowa)
 Prescott (Kansas)
 Prescott (Massachusetts)
 Prescott (Michigan)
 Prescott (Oregon)
 Prescott (Minnesota)
 Prescott (Washington)
 Prescott (Wisconsin)

 Kanada
 Prescott (Ontario)
 Prescott-sziget

 Egyesült Királyság
 Prescott (Egyesült Királyság)

Egyéb 
 Prescott Observatory, Arizona
 Prescott, keresztnév